Sveriges landslag i basket kan vara:

Sveriges damlandslag i basket
Sveriges herrlandslag i basket
Sveriges herrlandslag i rullstolsbasket